Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2005 (ano-base 2009).

PIB
Bahia
2005 no Brasil
Municipios pib 2005